Becker je priimek več znanih oseb:

 Albert Becker (1896—1984), avstrijsko-argentinski mednarodni šahovski mojster
Ben Becker (*1964), nemški igralec
 Boris Becker (*1967), nemški teniški igralec
 Carl Becker (1820—1900), nemški slikar
Carl Heinrich Becker (1876–1933), nemški politik
 Carl Lotus Becker (1873—1945), ameriški zgodovinar
 Curt Georg Becker (1904—1972), nemški slikar
 Ernst Becker (astronom)
 Ernst Becker (general) (1884—1962), nemški general in vojaški zdravnik
 Gary Becker (1930—2014), ameriški ekonomist, nobelovec
 Hugo Becker (1864—1941), nemški violončelist 
 Jacques Becker (1906—1960), francoski filmski režiser in scenarist
Jean Becker, francoski filmski režiser
 Johann Philipp Becker (1809—1886), nemški delavski voditelj
 John Becker (1886—1961), ameriški skladatelj
 Jurek Becker (*1932), nemški pisatelj
 Jürgen Becker (*1932), nemški književnik
 Karl Becker (1879—1940), nemški general
 Karl Ferdinand Becker (1775—1849), nemški jezikoslovec
 Kuno Becker (*1978), mehiški igralec
Meret Becker (*1969), nemška igralka
 Nadia Becker (*1978), nemška igralka
 Oskar Becker (1889—1964), nemški filozof
 Peter Becker (1828—1904), nemški slikar in litograf
 Reinhold Becker (1788—1858), finski jezikoslovec in zgodovinar
Rolf Becker (*1935), nemški igralec
 Walter Becker (1950—2017), ameriški glasbenik in producent
 Wolfgang Becker (*1954), nemški filmski režiser
 Christopherus Becker, indijski rimskokatoliški duhovnik
 Hans-Josef Becker (*1948), nemški rimskokatoliški nadškof v Paderbornu
 João Batista Becker (1870–1946), brazilski rimskokatoliški nadškof nemškega rodu (Porto Alegre)
 Thomas Albert Andrew Becker (1832–1899), ameriški rimskokatoliški škof
 Tobias Johannes Becker (1649–1710), nemški rimskokatoliški škof v Hradcu Královem na Češkem

Glej tudi 

 priimek Beck
priimek Becher